Anthriscus taurica är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och John Claudius Loudon. Anthriscus taurica ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
taurica